L'Open de Slovaquie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier V, se dispute à Bratislava du 15 au .

Rita Grande remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Suchá, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dája Bedáňová et Elena Bovina.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bratislava
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Slovaquie
2001 en Slovaquie
Tennis en octobre 2001